Unxiini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae, que compreende 50 espécies, em 8 gêneros.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Unxiini
 Gênero Allopeba
 Gênero Chariergus
 Gênero Chenoderus
 Gênero Ethemon
 Gênero Paromoeocerus
 Gênero Parunxia
 Gênero Rierguscha
 Gênero Unxia

Referências 

Cerambycinae
Unxiini